Elisenhof (Bad Wünnenberg), dorp  in de Duitse gemeente Bad Wünnenberg in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Elisenhof (boerderij), boerderij bij een voormalige warft (terp) aan de westelijke rand van Tönning op het schiereiland Eiderstedt in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein